«Народний поет України» — почесна відзнака, заснована в 2020 Міжнародною літературно-мистецькою академією України для нагородження поетів, відомих своєю визначною творчістю та подвижницькою діяльністю на благо України.

Про відзнаку 

Засновник відзнаки — Міжнародна літературно-мистецька академія України.

Відзнака присуджується за рішенням міжнародного журі поетам, які відомі своєю визначною творчістю та подвижницькою діяльністю на благо України. Голова журі з 2020 року — Василь Слапчук.

Нагороджені отримують диплом і орден Почесної відзнаки «Народний поет України».

Лауреати

2022 
 Ігор Калинець
 Василь Стус (посмертно) — видатний поет України;
 Микола Вінграновський (посмертно) — видатний поет України;
 Андрій Малишко (посмертно) — видатний поет України.

2021Оприлюднено імена лавреатів цьогорічної відзнаки «Народний поет України» // Літературна Україна 

 Дмитро Павличко — поет, перекладач, літературний критик, державний та громадський діяч, Герой України, лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка;
 Василь Симоненко (посмертно) — поет, журналіст;
 Володимир Івасюк (посмертно) — поет, композитор, один з основоположників української естрадної музики, Герой України, лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка;
 Василь Голобородько — поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

2020 

 Андрій Демиденко — поет, автор популярних пісень, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України;
 Павло Мовчан — поет, перекладач, сценарист, політик, журналіст, голова ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка;
 Іван Драч (посмертно) — поет, перекладач, кіносценарист, драматург, політик, державний і громадський діяч, Герой України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка;
 Степан Пушик (посмертно) — поет, автор популярних пісень, літературознавець, фольклорист, прозаїк, журналіст, науковець, професор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка;
 Рауль Чілачава — грузинський та український поет, перекладач, літературознавець, дипломат, доктор філологічних наук, професор, академік, заслужений діяч мистецтв України;
 Ігор Павлюк — поет, прозаїк, перекладач, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, член Британського ПЕН-клубу;
 Сергій і Тетяна Дзюби — поети, перекладачі, журналісти, вірші яких перекладені 75 мовами й надруковані в 50 країнах;
 Ярослав Савчин — поет, прозаїк, перекладач, журналіст, художник та фотохудожник.

Примітки 

 

Громадські відзнаки
Міжнародна літературно-мистецька академія України
Нагороди, засновані 2020
Засновані в Україні 2020